Danilo Petrucci, Italiaans motorcoureur
John Petrucci, Amerikaanse metalgitarist
Ottaviano Petrucci, Italiaans drukker
International Music Score Library Project, ook Petrucci Music Library